Serres hace referencia a varios artículos:

Lugares

En Francia
 Serres, comuna de Altos Alpes.
 Serres, comuna de Aude.
 Serres, comuna de Meurthe y Mosela.
 Saint-Jean-de-Serres, población y comuna, en el departamento de Gard, distrito de Alès.

En Grecia
 Serres, ciudad de Grecia.
 Unidad periférica de Serres, Grecia.

Apellido
 Olivier de Serres (1539-1619) agrónomo francés.
 Étienne Renaud Augustin Serres (1786-1868), médico y embriólogo francés.
 Michel Serres (1930-2019) filósofo francés.

Además
 La ley de Meckel-Serres fue la primera formulación de la teoría de la recapitulación o ley biogenética, debe su nombre a Étienne Serres.